Пре́мия и́мени А́нны Политко́вской — премия, учреждённая международной неправительственной организацией «RAW in War» («Reach All Women in War» (Помочь каждой женщине в огне войны) и названная в память убитой в России журналистки Анны Политковской.

Учреждение данной премии поддержали 100 видных представителей мировой общественности, среди которых: Вацлав Гавел, Андре Глюксманн, Збигнев Бжезинский, Елена Боннэр, Людмила Алексеева, Сергей Ковалёв, Владимир Буковский, лорд Фрэнк Джадд, Ванесса Редгрейв и другие.

Лауреаты премии 
 2007: Наталья Эстемирова — российская журналистка, сотрудница Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне.
 2008: Малалай Джоя — журналист и правозащитница из Афганистана.
 2009:  — иранское женское движение.
 2010: Халима Башир — суданская правозащитница.
 2011: Разан Зейтуне — адвокат и журналистка, основательница сайта Syrian Human Rights Information Link
 2012: Мэри Колвин — военный корреспондент британской газеты Sunday Times
 2013: Малала Юсуфзай — пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для девочек во всём мире.
 2014: Виан Дахиль — депутат парламента Ирака, представитель езидского меньшинства в нём.
 2015:  — сирийская журналистка
 2016:  (Колумбия) — журналист и правозащитник; и  (Российская Федерация), правозащитник, председатель организации, «Женщины Дона».
 2017: Гаури Ланкеш — индийская журналистка; и Гюлалай Исмаиль — паштунская правозащитница из Пакистана.
 2018:  — индийская правозащитница из штата Манипур; и Светлана Алексиевич — журналистка и писательница из Беларуси, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. 
 2019: 
 2020: 
 2022: Светлана Ганнушкина — российская правозащитница, председатель Комитета «Гражданское содействие»; и Татьяна Соколова — украинская акушерка.

Примечания

Ссылки 
 Эстемирова: премию потрачу на защиту жертв фабрикации дел в Чечне
 https://web.archive.org/web/20081205050336/http://hro1.org/node/3351 Малалай Джоя — лауреат премии Анны Политковской
 Mairead Maguire presents RAW in WAR Anna Award to Natalia Estemirova 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/07/78099-politkovskaaya 

Премии в области прав человека
Анна Политковская
Награды по алфавиту